Der Lufthansa Cup 1989 war ein Damentennisturnier in Berlin (West). Das Sandplatzturnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 15. bis 21. Mai statt.

Das Finale im Einzel gewann Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini mit 6:3 und 6:1. Im Doppel-Endspiel besiegten Elizabeth Smylie und Janine Thompson die Paarung Lise Gregory/Gretchen Magers mit 5:7, 6:3 und 6:2.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
German Open 1989